Zsigmond Perényi ist der Name folgender Personen:

* Zsigmond Perényi (Politiker, 1783) (1783–1849), ungarischer Politiker, Revolutionär und Präsident des Magnatenhauses
 Zsigmond Perényi (Politiker, 1870) (1870–1946), ungarischer Politiker, Innenminister und Präsident des Oberhauses